Vroom ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Hendricksz. Vroom der Ältere, niederländischer Bildhauer
 Cornelis Vroom der Jüngere (1591–1661), Sohn des Hendrick Cornelisz. (niederländischer Maler)
 Frederick Hendricksz. Vroom I. († 1593), Bruder des Cornelis Hendricksz. (Stadtarchitekt von Danzig)
 Frederick Hendricksz. Vroom II. (1600–1667), Sohn des Hendrick Cornelisz. (niederländischer Maler)
 Hendrick Cornelisz. Vroom (1563–1640), Sohn des Cornelis Hendricksz. (niederländischer Marinemaler)
 Henk Vroom (1945–2014), niederländischer Theologe
 Jacob Vroom I., Sohn des Hendrick Cornelisz. (niederländischer Maler)
 Jacob Vroom II. († 1700), Sohn des Cornelis Hendricksz. (niederländischer Maler)
 Jan de Vroom, belgischer Automobilrennfahrer
 Peter Dumont Vroom (1791–1873), US-amerikanischer Politiker
 Victor Harold Vroom (* 1932), kanadischer Psychologe und Hochschullehrer

Vroom steht für:

 Vroom (Computerspiel), Autorennspiel von Lankhor

Siehe auch:
 Vroome
 From
 Froome